Петражи́цкий () — польская фамилия:
 Кулага-Петражицкий, Иван, по прозвищу Кулага (ок. 1570—1632) — гетман реестровых запорожских казаков в 1631—32 годах;
 Петражицкий, Лев Иосифович (1867—1931) — российский социолог и философ;
   (1885—1940) — полковник-аудитор Войска польского, жертва Катынской трагедии.